Bear Valley – CDP della California nella contea di Alpine
Bear Valley – CDP della California nella contea di Mariposa